Grizzly Falls è un film del 1999 diretto da Stewart Raffill. Il film è noto anche con i titoli Grizzly Falls - La valle degli orsi e La valle degli orsi.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film d'avventura
Film sugli orsi